Шипи́лов — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 
 Шипилов, Борис Семёнович (1892—1982) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, первый секретарь Лабинского, Тимашёвского райкомов ВКП(б), Герой Социалистического Труда.
 Шипилов, Василий Алексеевич (1908—1987) — лейтенант, Герой Советского Союза (1945).
 Шипилов, Владимир Викторович (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Шипилов, Илья Васильевич (род. 1975) — российский композитор.
 Шипилов, Николай Александрович (1946—2006) — российский поэт и прозаик.
 Шипилов, Павел Алексеевич (1784—1855) — директор учреждений среднего образования Российской империи.
 Шипилов, Пётр Васильевич (1790—1834) — подполковник-военный инженер Корпуса инженеров путей сообщения Российской армии, руководитель строительства шоссе Симферополь — Алушта — Ялта.
 Шипилов, Пётр Фёдорович (1923—1982) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Шипилов, Яков Петрович (1925—2011) — Герой Советского Союза.

Шипилова 
 Шипилова, Наталья Борисовна (род. 1979) — российская гандболистка.

Топоним 
 Шипилов — хутор в Чертковском районе Ростовской области.

См. также 

 
 Шепилов
 Шепиловский